Ферри I:
 Ферри I (более известен как Фридрих I; 910/915—978) — граф Бара, герцог Верхней Лотарингии с 959.
 Ферри I (ок. 1143—1207) — герцог Лотарингии с 1206, второй сын герцога Матье (Матиаса) I и Берты Швабской из Эльзасского дома.
 Ферри I (Ферри Лотарингский; 1368—1415) — сеньор де Рюминьи, де Мартиньи, де Обантон и де Бове из Лотарингского дома.